

Patronyme 

 Alexis Bouvard (1767-1843), astronome français ;
 Charles Bouvard (1572-1658), médecin français ;
 Éloi-Noël Bouvard (1875-1957), peintre français ;
 François Bouvard (ca. 1684-1760), compositeur français ;
 Gilles Bouvard (1969-), coureur cycliste professionnel français ;
 Jean-Daniel Bouvard (1957-), artiste français ;
 Joseph-Antoine Bouvard (1840-1920), directeur administratif des services d'Architecture, des Promenades et Plantations de la Ville de Paris ;
 Loïc Bouvard (1929-2017), homme politique français ;
Michel I Bouvard de Fourqueux (1686-1754), magistrat et administrateur français, père du suivant ;
 Michel Bouvard de Fourqueux (1719-1789), homme d'État français, fils du précédent ;
 Michel Bouvard (1955-), homme politique français ;
 Michel Bouvard (1958-), organiste français ;
 Philippe Bouvard (1929-), journaliste, humoriste et présentateur français ;
 René Bouvard (1910-2008), graveur et illustrateur français.

Toponyme 

 Bouvard, banlieue de Mandurah
 Cap Bouvard, cap d'Australie-Occidentale, nommé d'après Charles Bouvard
 Vallis Bouvard, vallée de la Lune, nommée d'après d'Alexis Bouvard

Titre 

 Bouvard et Pécuchet, roman français de Gustave Flaubert, publié en 1881 ;
 Le Petit Théâtre de Bouvard (1982-1986), émission de la télévision française.

Économie 

 Biscuits Bouvard, fabricant français de biscuits sucrés

Homonymie de titre